Вади́м Ива́нович Гладу́н (род. 21 апреля 1937, с. Западинка, Киевская область, Украинская ССР) — советский баскетболист, чемпион Европы. Заслуженный мастер спорта СССР (1967). Заслуженный тренер Украинской ССР (1987).

Окончил Киевский ГИФК.

Биография 
Родился 21 апреля 1937 года в селе Западинка Киевской области (в настоящее время — микрорайон Киева). Воспитанник Владимира Заморского.

Чемпион СССР 1966/67 и неоднократный призёр первенств. Победитель Спартакиады 1967. Серебряный (1963, 1965, 1966) и бронзовый (1962, 1964, 1970) призер чемпионатов СССР.

Бронзовый призер чемпионата мира (1963). Чемпион Европы (1963). Победитель Всемирных Универсиад (1959, 1961).

После завершения карьеры возглавлял киевский клуб «Строитель» (1974—1978) и привёл его к серебряным медалям чемпионата страны 1976/77. Был государственным тренером Спорткомитета Украинской ССР в начале 1980-х гг.

С 1978 года работал преподавателем Киевского спортивного лицея-интерната. Среди его воспитанников — олимпийский чемпион Валерий Гоборов.

Примечания

Ссылки 
 
 ГЛАДУ́Н Вадим Іванович

Баскетболисты СССР
Игроки БК «Будивельник»
Игроки сборной СССР по баскетболу
Чемпионы СССР по баскетболу
Чемпионы Европы по баскетболу
Заслуженные мастера спорта СССР
Чемпионы Спартакиады народов СССР
Баскетбольные тренеры СССР
Тренеры БК «Будивельник»
Заслуженные тренеры Украинской ССР
Выпускники Национального университета физического воспитания и спорта Украины